Arlekin – postać błazna w czarnej masce, jedna z głównych ról męskich w commedia dell’arte
 arlekin – typ umaszczenia u psa
 płód arlekin – rzadka choroba genetyczna
 koralówka arlekin – gatunek węża z rodziny zdradnicowatych
 rzekotka arlekin – ropuchorzekotka żywiczna, płaz bezogonowy
 „Arlekin” – teatr lalkowy w Łodzi
 Arlekin – obraz Paula Cézanne’a namalowany w 1888